Суперкубок Испании по мини-футболу () разыгрывается ежегодно с 1990 года. Проводится перед началом регулярного чемпионата, открывая новый мини-футбольный сезон. 

До 2006 года разыгрывался между чемпионом и обладателем кубка Испании, в случае выигрыша обоих трофеев одной командой, она автоматически становилась обладателем и суперкубка. 

С 2006 года в розыгрыше турнира принимают участие четыре команды. К чемпиону и обладателю кубка добавляются финалист чемпионата и команда, выбранная хозяйкой турнира, при необходимости привлекается финалист кубка. Команды делятся на полуфинальные пары и по олимпийской системе разыгрывают между собой трофей. Продолжительность всего розыгрыша — 2 дня.

Финалы

Количество титулов

См. также 
 Чемпионат Испании по мини-футболу
 Кубок Испании по мини-футболу
 Королевский кубок Испании по мини-футболу

Испания
Мини-футбол в Испании